Rutting steht für
 Rutting (Einheit) historische Volumeneinheit auf Island
 Rutting (Gerzen), Ortsteil der Gemeinde Gerzen, Landkreis Landshut, Bayern